Pyronia obscurior är en fjärilsart som beskrevs av Schultz 1907. Pyronia obscurior ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
obscurior